Ел Занкудо има више значења:

 Ел Занкудо (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Занкудо (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Занкудо (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Занкудо (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Занкудо (Местикакан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Занкудо (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Занкудо, Самбаламтрам (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Занкудо (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Занкудо (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику